Walton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walton Township (Harvey County, Kansas)
 Walton Township (Labette County, Kansas)
 Walton Township (Sumner County, Kansas)
 Walton Township (Michigan)
 Walton Township (Missouri)